Марино Мазе (; 21 марта 1939, Триест — 28 мая 2022, Рим, Италия) — итальянский  театра и кино.

Биография 
Ещё будучи подростком, присоединился к молодым актёрам продюсерской компании Vides Франко Кристальди. Изучал актёрское мастерство у Алессандро Ферсена.

Дебютировал на театральной сцене в 1960 году в «Ариальде» режиссёра Лукино Висконти, в 1961 году снялся в приключенческом фильме «Ромул и сабинянки» Ришара Потье. В первой половине 1960-х годов сыграл несколько главных ролей, в том числе Аугусто в фильме «Кулаки в кармане» Марко Беллоккьо и Улисса в «Карабинеры» Жан-Люка Годара. Позже, в основном, исполнял роли второго плана. Также активно занимался дубляжем.

За свою творческую карьеру снялся в более, чем 115 кино-, телефильмах и сериалах.

Умер после непродолжительной болезни в своём доме в Риме.

Избранная фильмография 
 1963: Леопард — наставник Корбера
 1963: Карабинеры — Улисс
 1963: Чудовища (серия «Опиум для народа») — любовник
 1965: Кулаки в кармане — Аугусто
 1965: Жандарм в Нью-Йорке — Альдо, итальянский жандарм
 1970: Каннибалы
 1972: Красная королева убивает семь раз — полицейский инспектор
 1974: Ночной портье — Атертон
 1975: Зорро — Мигель Вега де ла Серна (несостоявшийся губернатор Нуэво-Арагона) 1979: Убийство на Тибре — Нарделли
 1980: Заражение — лейтенант Тони Арас
 1982: Дрожь
 1985: Царь Давид — Агаг
 1985—2016: Жители Ист-Энда (сериал)
 1986: Каморрист — вербовщик Сапенца
 1986: Желание подсматривать — Диего
 1987: Живот архитектора — Третторио
 1988: Призрак смерти — эксперт по проблемам старения
 1989: Забыть Палермо
 1989: Спрут 4 (сериал) — режиссёр Федерико Канопио
 1990: Крёстный отец 3 — ''Лупо
 1990: Эдера
 1998: Дар Николаса (ТВ фильм)

Примечания

Ссылки 
 
 Marino Masé

Киноактёры Италии
Актёры театра Италии
Актёры озвучивания Италии